Ryu Seung-min (* 5. August 1982 in Seoul) ist ein südkoreanischer Tischtennisspieler. Bei den XXVIII. Olympischen Spielen 2004 in Athen gewann er die Goldmedaille im Herren-Einzel. Im Endspiel am 23. August 2004 besiegte der damalige Weltranglistendritte Ryu den chinesischen Weltranglistenvierten Wang Hao mit 4:2 Sätzen.

Der Nationalspieler ist verheiratet und hat einen Sohn (* 2012).

Bisherige Vereine 
 Sichuan Shenghe (China) (2001–2002), chinesische Superliga
 Samsung Life Insurance Co. (Südkorea)
 SVS Niederösterreich
 G.V. Hennebont T.T. (FRA)
 Zagreb (bis 2012).
 TTF Liebherr Ochsenhausen (2012–2014).

Internationale Erfolge

Olympische Spiele 
 2008 – Olympische Spiele in Peking: Bronzemedaille mit der Mannschaft
 2004 – Olympische Spiele in Athen/Griechenland: Olympiasieger im Herren-Einzel und Viertelfinale im Herren-Doppel (zusammen mit Lee Chul-seung)
 2000 – Olympische Spiele in Sydney/Australien: Letzte 32 im Herren-Einzel und Platz 4 im Herren-Doppel

European Champions League 
 Gewinner der European Champions League: 2007/2008

Weltmeisterschaften 
 2007 – Weltmeisterschaft in Zagreb/Kroatien: Platz 3 Einzel
 2004 – Weltmeisterschaft in Doha/Katar: Platz 3 mit der südkoreanischen Mannschaft
 2003 – Weltmeisterschaft in Paris/Frankreich: Letzte 64 im Herren-Einzel, Achtelfinale in Herren-Doppel und Viertelfinale im Gemischten Doppel
 2001 – Weltmeisterschaft in Osaka/Japan: Letzte 64 im Herren-Einzel, Viertelfinale im Herren-Doppel, letzte 128 im Gemischten Doppel und Platz 3 mit der südkoreanischen Mannschaft
 2000 – Weltmeisterschaft in Kuala Lumpur/Malaysia: Platz 5 mit der südkoreanischen Mannschaft
 1999 – Weltmeisterschaft in Eindhoven/Niederlande: Letzte 64 im Herren-Einzel und im Herren-Doppel, letzte 32 im Gemischten Doppel
 1997 – Weltmeisterschaft in Manchester/Großbritannien: Letzte 128 im Herren-Einzel und letzte 64 im Herren-Doppel

Weltcup 
 2003, 2005, 2008 – Viertelfinale
 2007 – Finale

Asiatische Meisterschaften 
 2003 – Halbfinale im Herren-Einzel und Viertelfinale im Herren-Doppel
 2000 – Achtelfinale im Herren-Einzel und Viertelfinale im Herren-Doppel

Asienspiele 
 2002 – Sieger im Herren-Doppel, Zweiter im Gemischten Doppel und Zweiter mit der südkoreanischen Mannschaft

Titelgewinne auf der ITTF Pro Tour 
 2008 – Chile: Sieger im Herren-Einzel
 2004 – Ägypten: Sieger im Herren-Einzel und im Herren-Doppel
 2004 – Kroatien: Sieger im Herren-Doppel
 2004 – USA: Sieger im Herren-Einzel und im Herren-Doppel
 2002 – VR China: Sieger im Herren-Doppel

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Webseite der ITTF mit biographischen Informationen

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Südkorea)
Tischtennisspieler (TTF Ochsenhausen)
Tischtennisspieler (SVS Niederösterreich)
Olympiasieger (Tischtennis)
Asienspielesieger (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Südkorea)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer an den Asienspielen (Südkorea)
IOC-Mitglied
Südkoreaner
Geboren 1982
Mann